

Geografia

Laar – comune della Bassa Sassonia
 Laar – quartiere della città di Duisburg (Renania Settentrionale-Vestfalia)

Altro 
 Mart Laar (1960) – politico estone